La Castelloneta és una muntanya de 1.112 metres que es troba al municipi de Navès, a la comarca del Solsonès.

Referències 

Muntanyes de Navès